

Росстон — місто, штат Арканзас
 Росстон — місто, штат Оклахома